Diamantové hory mohou být:

 Diamantové hory (Nevada) – hory v Nevadě ve Spojených státech amerických
 Diamantové hory (Korea) – část pohoří Tchebek na jihovýchodě Severní Korey
 Diamantové hory (Kalifornie) – část pohoří Sierry Nevady v Kalifornii ve Spojených státech amerických